Марк Осторий Скапула (Marcus Ostorius Scapula) е име на римските политици:

 Марк Осторий Скапула, суфектконсул 59 г.
 Марк Осторий Скапула (консул 97 г.), суфектконсул 97 г.
 Марк Осторий Скапула (консул 99 г.), суфектконсул 99 г.